

Code 
DJI est un code qui peut signifier :
 Djibouti, selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays) - selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Djibouti a pour code alpha-2 DJ ;
 Djibouti, selon la liste des codes pays du CIO ;
 Djibouti, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 Djibouti, selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 - selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Djibouti a pour code alpha-2 DJ.

Sigle 
DJI est un sigle qui peut signifier :
 Da Jiang Innovation, une entreprise chinoise fabriquant principalement des drones civils ;
 Dow Jones Industrial Average, un indice boursier.